Walls of Jericho ("mura di Gerico" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Le mura di Gerico (The Walls of Jericho) – film del 1948 diretto da John M. Stahl

Musica 
 Walls of Jericho – gruppo musicale metalcore statunitense
 Walls of Jericho – album degli Helloween del 1985

Televisione 
 Le mura di Jericho (Walls of Jericho) – episodio della prima stagione di Jericho

Altro 
 Walls of Jericho – finisher del wrestler Chris Jericho